Herod II - w numeracji poszczególnych członków dynastii herodiańskiej liczebnik Heroda Wielkiego
 Herod II - w niektórych publikacjach liczebnik nadawany Herodowi z Chalkis

Zobacz też 
 Herod Agryppa II

Przypisy